Jørgen Schmidt kan være flere personer:

 Jørgen Schmidt (godsejer) – ejede Østergård i Tulstrup Sogn omkring år 1800
 Jørgen Schmidt (cykelrytter)